Die Abkürzung UVF steht für:
 Flughafen Hewanorra International auf der Karibikinsel St. Lucia (IATA-Flughafencode)
 Ulster Volunteer Force, eine unionistische Terrororganisation in Nordirland.
 Umlandverband Frankfurt, ein ehemaliger Stadt-Umland-Verband (1975–2001).
 Union Vélocipédique Française, ein ehemaliger französischer Radsportverband, Vorgängerin des FFC.
 Unternehmerverband Frankfurt Rhein-Main e.V., Zusammenschluss von Dienstleistungsunternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet seit 1975.

UVF